Zámecké schody mohou být:

obecně
schody vedoucí na hrad nebo zámek, případně schody uvnitř hradu či zámku

konkrétně
Zámecké schody (Aš) – schody spojující kostel a Mikulášský vrch s náměstím v Aši
Zámecké schody (Český Krumlov) – ulice pro pěší v Českém Krumlově
Zámecké schody (Praha) – ulice pro pěší v Praze 1 spojující Malou Stranu a Hradčanské náměstí
Staré zámecké schody – ulice pro pěší v Praze 1 spojující Malou Stranu a Pražský hrad